Bloodline (komiks)
 Bloodline (album)
 Bloodline – serial telewizyjny platformy Netflix